

Patronymes 
Dmitriev (masculin ; ) ou Dmitrieva (féminin ; ), également Dmitrieff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Dmitriev 
 Andreï Dmitriev (1956-), écrivain et scénariste russe ;
 Alexandre Dmitriev (1935-), chef d'orchestre russe ;
 Artur Dmitriev (1968-), patineur artistique russe ;
 Denis Dmitriev (1986-), coureur cycliste russe ;
 Élisabeth Dmitrieff (1851-1910?), militante féministe russe qui a combattu pendant la Commune de Paris en 1871 ;
 Fedor Dmitriev (1984-), joueur russe de basket-ball ;
 Igor Dmitriev (1927-2008), acteur russe 
 Igor Dmitriev (1941-1997), joueur et entraîneur de hockey sur glace soviétique ;
 Ivan Dmitriev (1760-1837), poète et homme politique russe ;
 Lev Dmitriev-Kavkazski (1849-1916), graphiste et illustrateur russe ;
 Sergueï Dmitriev (1964-2022), footballeur russe ;
 Valeri Dmitriev (1984-), coureur cycliste kazakh ;
 Vladimir Karpovich Dmitriev (1868-1913), économiste russe.
 Yuri Dmitriyev (1946-), coureur cycliste soviétique ;
 Youri Alexeyevitch Dmitriev (1956-), historien russe ;

Dmitrieva 
 Elena Dmitrieva (1983-), joueuse de handball russe ;
 Daria Dmitrieva (1993-), gymnaste rythmique russe ;
 Daria Dmitrieva (1995-), joueuse russe de handball.
 Nina Dmitrieva (1917-2003), historienne d'art soviétique puis russe, critique littéraire, historienne et théoricienne de l'art.

Voir aussi 
 Dmitriev-Lgovski, ville russe de l'oblast de Koursk.

Patronyme russe